Keep 'Em Rolling – film del 1934 diretto da George Archainbaud
Keep 'Em Rolling – film del 1942 prodotto dall'Office of Emergency Management, Universal Pictures

Keep 'Em Rolling – episodio del 1970 della serie tv Comedy Playhouse